El término Serbio puede referirse a:

 El individuo perteneciente al pueblo serbio, pueblo eslavo del Sur original de Europa Central y los Balcanes.
 La persona natural de Serbia, perteneciente a esta nación balcánica.
 El idioma serbio, lengua de origen eslavo, dialecto del serbocroata, idioma oficial de Serbia y en otras partes de la antigua Yugoslavia.